Wolkensäule steht für:
 Operation Wolkensäule, israelische Militäroperation
 Wolkensäule, Schiff der kurbrandenburgischen Marine, siehe Derfflinger (Schiff, 1681)